Katten Gustaf kan syfta på

 Gustaf (tecknad serie) – en amerikansk tecknad serie skapad 1978 av Jim Davis.
 Katten Gustaf (amerikansk TV-serie) – en amerikansk tecknad TV-serie baserad på seriefiguren Katten Gustaf.
 Katten Gustaf (fransk TV-serie) – en fransk animerad TV-serie.
 Gustaf (film) – en amerikansk film från 2004.
Gustaf 2 (film)  – en amerikansk film från 2006.
Gustaf livs levande (film) – en amerikansk film från 2007.